Кэйтаро Накамура (; род. 22 мая 1984, Токио) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Dream, Shooto, World Victory Road и др.

Биография 
Кэйтаро Накамура родился 22 мая 1984 года в Токио, Япония.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в октябре 2003 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом раунде. Дрался в небольших японских промоушенах преимущественно в Токио, выступал в достаточно крупной организации Shooto, где в числе прочих одолел таких известных бойцов как Дзюн Китагава, Ёсиюки Ёсида, Рональд Джун. Завоевал титул чемпиона Shooto Pacific Rim в средней весовой категории. Из большинства поединков выходил победителем, лишь в двух боях с его участием была зафиксирована ничья.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 15 побед без единого поражения, Накамура привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2006 году подписал с ней долгосрочный контракт. Однако в дебютном поединке в UFC по очкам уступил Броку Ларсону, потерпев тем самым первое поражение в профессиональной карьере.

В дальнейшем провёл в UFC ещё два боя и оба так же проиграл решением судей: уступил единогласным решением Дрю Фикетту и раздельным решением Робу Эмерсону. После трёх поражений был уволен из организации и, будучи разочарованным своими выступлениями, на этом решил завершить карьеру в ММА.

Возобновление карьеры 
Несмотря на изъявленное желание пойти работать полицейским, в 2008 году Кэйтаро Накамура всё же вернулся в смешанные единоборства и продолжил выступать на родине, в частности провёл бой на турнире крупной японской организации Dream, где раздельным судейским решением выиграл у бразильца Адриану Мартинса.

В 2010 году одержал победу в гран-при полусреднего веса World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships, победив в финале представителя Швейцарии Ясуби Эномото. Позже успешно выступал в таких японских промоушенах как Shooto, Vale Tudo Japan, Deep.

Возвращение в UFC 
Сделав серию из четырёх побед подряд, в 2015 году Накамура подписал новый контракт с UFC и провёл бой на домашнем турнире в Сайтаме, где технической сдачей выиграл у китайца Ли Цзинляна и заработал бонус за лучшее выступление вечера.

В дальнейшем чередовал победы с поражениями. Взял верх над такими бойцами как Кайл Ноук, Алекс Мороно и Салим Туахри, но проиграл Тому Бризу, Элизеу Залески дус Сантусу, Тони Мартину и Султану Алиеву.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|35-11-1 (1)
|Лоренз Ларкин
|Единогласное решение
|Bellator & Rizin: Japan
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|35-10-2 (1)
|Маркус ди Соуза
|TKO (удары руками)
|Rizin 19
|
|align=center|1
|align=center|1:18
|Осака, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|34-10-2 (1)
|Султан Алиев
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|34-9-2 (1)
|Салим Туахри
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Аделаида, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|33-9-2 (1)
|Тони Мартин
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Barboza vs. Lee
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|33-8-2 (1)
|Алекс Мороно
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сайтама, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|32-8-2 (1)
|Элизеу Залески дус Сантус
| Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Портленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|32-7-2 (1)
|Кайл Ноук
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Су-Фолс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|31-7-2 (1)
|Том Бриз
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Silva vs. Bisping
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
| align=center| 31-6-2 (1)
| Ли Цзинлян
| Техническая сдача (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson
| 
| align=center|3
| align=center|2:17
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 30-6-2 (1)
| Юта Ватанабэ
| Сдача (удушение сзади)
| DEEP: Cage Impact 2015
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-6-2 (1)
| Ёсиюки Катахира
| Сдача (удушение сзади)
| DEEP: 71 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:47
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 28-6-2 (1)
| Юки Окано
| TKO (удары руками)
| DEEP: 69 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:26
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 27-6-2 (1)
| Кэйитиро Ямамия
| TKO (удары руками)
| DEEP: 67 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:13
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 26-6-2 (1)
| Фрэнк Камачо
| Единогласное решение
| Pacific Xtreme Combat 42
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Манджилао, Гуам
|
|-
| 
| align=center| 26-5-2 (1)
| Ли Кван Хи
| NC
| DEEP: 64th Impact
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 26-5-2
| Кота Симоиси
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: 3rd Round
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:37
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 25-5-2
| Нобутацу Судзуки
| Сдача (удушение сзади)
| Vale Tudo Japan 2012
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:09
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-5-2
| Юки Сасаки
| Единогласное решение
| Shooto: 5th Round
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 23-5-2
| Ким Хун
| TKO (перелом руки)
| Legend Fighting Championship 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Чхеклапкок, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 22-5-2
| Ёитиро Сато
| Решение большинства
| Shooto: Survivor Tournament Final
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-5-2
| Акихиро Мураяма
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: Shootor’s Legacy 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:30
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 21-4-2
| Ясуби Эномото
| Сдача (удушение сзади)
| World Victory Road Presents: Soul of Fight
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:48
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-4-2
| Такуя Вада
| Сдача (удары руками)
| World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:30
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-4-2
| Омар де ла Крус
| TKO (удары руками)
| World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:53
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-4-2
| Томоёси Ивамия
| Решение большинства
| GCM: Cage Force 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-4-2
| Ким Джан Ён
| TKO (удары руками)
| GCM: Cage Force EX Eastern Bound
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:59
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-3-2
| Адриану Мартинс
| Раздельное решение
| Dream 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-3-2
| Роб Эмерсон
| Раздельное решение
| UFC 81
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-2-2
| Такэфуми Ханаи
| TKO (удары коленями)
| GCM: Cage Force EX Eastern Bound
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:59
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-2-2
| Дрю Фикетт
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-1-2
| Брок Ларсон
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-0-2
| Джалили Салманов
| Сдача (удушение сзади)
| GCM: D.O.G. 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-0-2
| Рональд Джун
| Техническая сдача (удушение сзади)
| PIP: East vs. West
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:55
| Гонолулу, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-0-2
| Дже Джун Ён
| Сдача (удушение сзади)
| MARS World Grand Prix
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:58
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0-2
| Ёсиюки Ёсида
| Техническое решение большинства
| Shooto: 12/17 in Shinjuku Face
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:06
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0-2
| Кацуаки Нииока
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto 2005: 11/6 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:10
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0-2
| Мохамед Хаша
| Сдача (удушение сзади)
| GCM: D.O.G. 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:34
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0-2
| Таро Минато
| Сдача (удушение сзади)
| GCM: Demolition 22
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:03
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0-2
| Дзюн Китагава
| Единогласное решение
| Shooto: 6/3 in Kitazawa Town Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0-2
| Кэнтаро Маэда
| Единогласное решение
| Shooto: 2/6 in Kitazawa Town Hall
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0-2
| Ацуси Иноуэ
| Сдача (удушение сзади)
| GCM: Demolition 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:11
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 5-0-2
| Кадзунори Ёката
| Ничья
| GCM: Demolition 18
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0-1
| Кэйсукэ Сакаи
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: 7/16 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:20
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0-1
| Итиро Канаи
| Единогласное решение
| GCM: Demolition 15
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0-1
| Дайсукэ Накамура
| Единогласное решение
| GCM: Demolition 14
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 2-0-1
| Итиро Канаи
| Ничья
| GCM: Demolition 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Кэнта Омори
| Сдача (треугольник)
| Kingdom Ehrgeiz: Tokyo University Flight
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:44
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Томохито Танидзаки
| TKO (удары руками)
| Kingdom Ehrgeiz: Tomorrow
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии